België
 Sint-Jozefkapel (Braunlauf)
 Sint-Jozefkapel (Bruinbeke)
 Sint-Jozefskapel (Deerlijk)
 Sint-Jozefkapel (Froidthier)
 Sint-Jozefkapel (Kester)
 Sint-Jozefkapel (Tielrode)

Duitsland
 Sint-Jozefkapel (Berverath)

Nederland
 Sint-Jozefkapel (Baexem)
 Sint-Jozefkapel (Barger-Compascuum), een tot kapel ingerichte voormalige schuurkerk in Barger-Comascuum
 Sint-Jozefkapel (Berg aan de Maas)
 Sint-Jozefkapel (Blerick)
 Sint-Jozefkapel (Broekhuizen)
 Sint-Jozefkapel (Haelen)
 Sint-Jozefkapel (Helmond)
 Sint-Jozefkapel (Heythuysen)
 Sint-Jozefkapel (Hilleshagen)
 Sint-Jozefkapel (Horn)
 Sint-Jozefkapel (Horst)
 Sint-Jozefkapel (Maasbree)
 Sint-Jozefkapel (Maasniel)
 Sint-Jozefkapel (Meerlo)
 Sint-Jozefkapel (Meerssen)
 Sint-Jozefkapel (Neeritter)
 Sint-Jozefkapel (Nunhem)
 Kloosterkapel Sint-Jozef (Oijen)
 Sint-Jozefkapel (Rimburg)
 Sint-Jozefkapel (Roggel)
 Sint-Jozefkapel (Schilberg)
 Sint-Jozefkapel (Sevenum)
 Sint-Jozefkapel (Simpelveld)
 Sint-Jozefkapel (Smakt)
 Sint-Jozefkapel (Thorn)
 Sint-Jozefkapel (Velden)

Jozefkapel